Pidgin (software), een chatprogramma
 Pidgin (taal), een mengtaal zonder moedertaalsprekers